Demiurgo puede referirse a:

 Demiurgo, en algunos sistemas de creencias, deidad artesanal responsable de diseñar y mantener el universo físico.
 Demiurgo, en la Antigua Grecia, individuo libre, artesano como carpintero, aedo, médico, adivino, que usualmente viajaba ofreciendo sus servicios a las diferentes comunidades griegas.
 Demiurgo,  título de magistrado griego en algunas ciudades-estado del Peloponeso y la Liga Aquea.